Angels Toruń — clube polonês de futebol americano da cidade de Toruń
 Angels Pesaro — clube italiano de futebol americano da cidade de Pésaro
 Los Angeles Angels of Anaheim — equipe da Major League Baseball sediada em Anaheim
 Angels Camp — localidade da Califórnia

Música 
 Angels (álbum de The 69 Eyes)
 Angels (canção de Robbie Williams)
 Angels (canção de The XX)
 Angels (EP) — de Within Temptation
 The Angels — girl group estadunidense

Ver também 
 Angel (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos